Decio Azzolino peut désigner deux cardinaux italiens :
 Decio Azzolino (1549-1587), cardinal italien du , créé par le pape Sixte V en 1585. 
 Decio Azzolino (1623-1689), cardinal italien du , créé par le pape Innocent X en 1654, petit-neveu du précédent.